Sommerhalder ist der Familienname folgender Personen: 

 Benjamin Sommerhalder (* 1977), Schweizer Grafiker, Verlagsgründer und Illustrator
 Christian Sommerhalder (* 1969), Schweizer Filmkomponist
 Giuliano Sommerhalder (* 1985), Schweizer Trompeter
 Jens-Jörn Sommerhalder (* 1994), Schweizer Unihockeyspieler
 Max Sommerhalder (* 1947), deutscher Trompeter sowie Hochschullehrer in Detmold
 Ruedi Sommerhalder (* 1947), Schweizer Künstler